Buschfeld ist ein geographischer Name:

 Haus Buschfeld oder Schloss Buschfeld, Siedlungsplatz zwischen den Stadtteilen Bliesheim und Liblar von Erftstadt, Rhein-Erft-Kreises, Nordrhein-Westfalen
 Buschfeld (Öhringen), Wohnplatz im Stadtteil Büttelbronn von Öhringen im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Veld#Bushveld
 Bushveld-Komplex